Anolaima kan syfta på:

Colombia 

 Anolaima (kommun), Cundinamarca, 
 Anolaima (ort), Cundinamarca,